Epiphany kan avse:

Epiphany (webbläsare) – en webbläsaren i Gnome
Epiphany – ett avsnitt i säsong 2 av tv-serien Angel, se Angel (säsong 2)
Epiphany – ett avsnitt i säsong 2 av tv-serien [Stargate Atlantis, se Lista över avsnitt av Stargate Atlantis
Epiphany (album) – det andra albumet från rapparen T-Pain från 2007
 Epiphany – engelskt namn på en kristen högtid, se Trettondedag jul